Gloiosphaera är ett släkte av svampar. Gloiosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gloiosphaera